Дмитрий Юрьевич Пушка́рь (род. 19 июля 1963 года, Москва) — российский уролог, практикующий хирург, учёный, доктор медицинских наук, профессор. Главный уролог Минздрава России, главный внештатный специалист–уролог Департамента здравоохранения г. Москвы. Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико–стоматологического университета (МГМСУ). Академик РАН (2019). Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Биография 
В 1980 году после окончания общеобразовательной школы № 480 поступил в Московский медицинский стоматологический институт.

В 1986 году окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института с отличием. Продолжил обучение в 1986—1987 гг. ординатором хирургического отделения. Работал на кафедре урологии в 1987—1996 гг. старшим лаборантом, ассистентом, доцентом.

В 1990 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Функциональное состояние нижних мочевых путей после радикальных операций на матке», а в 1996 г. — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктор медицинских наук на тему «Диагностика и лечение сложных и комбинированных форм недержания мочи».

В 1993—1998 гг. проходил стажировку, работал врачом-консультантом клиники урологии университета Пастера в Ницце, Франция. С 1996—2001 гг. — профессор кафедры урологии МГМСУ, с 2001 года и по настоящее время — заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова. По настоящее время руководит Клиникой урологии МГМСУ на базе ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого.

28 октября 2016 года Дмитрий Юрьевич был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению медицинских наук, с 15 ноября 2019 года является Академиком РАН.

Под руководством Д. Ю. Пушкаря защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций. Академик Пушкарь — лидер мнений в вопросах реконструктивно-восстановительной урологии, является признанным международным авторитетом в оперативном лечении недержания мочи у женщин, а разработанная им операция с использованием короткого кожного лоскута по праву называется во всем мире «русской петлей».

Является одним из первых, кто внедрил роботические системы Da Vinci в Российскую систему здравоохранения. В 2008 году выполнил первую в Москве робот-ассистированную операцию по удалению предстательной железы, пораженной раком, с помощью Da Vinci (робот-хирург).

В 2017 г. совместно с ведущими инженерами РФ завершил НИОКР российского роботического комплекса.

В 2020 году, в период пандемии COVID-19, стал главным клиническим исследователем по препарату «Арепливир». С его помощью ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого была полностью перепрофилирована для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Академик Пушкарь, будучи опытным руководителем, практикующим хирургом-урологом, активным ученым, не останавливается на достигнутом, продолжает разрабатывать прогрессивные методы диагностики и лечения урологических заболеваний. Дмитрий Пушкарь регулярно бывает в клиниках других стран с целью обмена опытом, апробации новых идей, технологий, и дальнейшего их совершенствования и реализации в России.

Научно-практическая деятельность 
Основные направления деятельности – онкоурология, реконструктивная урология, урогинекология, заболевания предстательной железы.

Дмитрий Юрьевич выполняет следующие оперативные пособия:    
Все высокотехнологические открытые и эндоскопические операции на простате, мочевом пузыре и почке 
Робот–ассистированные операции в урологии (наибольший опыт в РФ) 
Реконструктивные операции на органах мочевой системы – многие выполняются по методике Д.Ю. Пушкаря как в России, так и за рубежом.   

В настоящее время ведется научная работа по направлениям: 
Новые диагностические процедуры у больных недержанием мочи
Гистоморфологическая оценка предраковых и раковых заболеваний простаты
Возможности прогноза развития расстройств мочеиспускания у больных с аденомой простаты
Сравнительный анализ малоинвазивных операций в урогинекологии
Определение роли и места роботизированных вмешательств в урологии
Разработка программы омоложения мужчины и профилактики эректильной дисфункции
Факторы риска и онкомаркеры у больных раком мочевого пузыря
Комбинированные методы лечения пролапса гениталий. 

Академик Пушкарь автор более 600 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США. Лектор и хирург международного уровня, часто приглашаемый на различные европейские, американские конгрессы, мастер-классы и конференции (с 2001 года).

Членство 
Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 
Главный ученый секретарь и член президиума Российского общества урологов. 
Почетный член: Европейской Ассоциации урологов, Американской урологической ассоциации, Международного общества урологов, Правления Европейской школы урологов (единственный из России и стран СНГ). 
Входит в состав редакционной коллегии журнала «Урология» и в комиссию рецензентов журнала Европейская урология (единственный из России).

Награды и премии 
Награда «Человек года» от российского интернет-портала «Рамблер» (2003 г.)Заслуженный врач Российской Федерации (2005 г.) Премия лучшим врачам России «Национальная премия «Призвание»» (2006 г.)Международная премия «Профессия — жизнь» в номинации «За личный вклад в развитие современной урологии» (2010 г.)Премия Правительства РФ в области образования Правительственные награды Российской Федерации (2013 г.)Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2014 г.)Грамота за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу «Почётная грамота Президента Российской Федерации» (2019 г.) Премия г. Москвы в области медицины за создание Московской программы роботической хирургии (2019 г.) Премия «Будем жить!» в номинации «Жемчужины профессии» (2020 г.)
7 апреля 2021 года указом президента Российской Федерации награжден Орденом Пирогова за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу (2021 г.)Премия «Будем жить!» в номинации «Лучшее онкоурологическое отделение России» (2021 г.)
1 сентября 2022 года Мэр города Сергей Собянин вручил Знак отличия «За заслуги перед Москвой» за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей (2022 г.)

Университетская клиника урологии 

Руководитель клиники - Пушкарь Дмитрий Юрьевич.
Основные направления Клиники урологии МГМСУ на базе Городская клиническая больница № 50 имени С. И. Спасокукоцкого:
Онкоурология
Урогинекология
Хирургическая андрология
Экстренная урология.

Особое внимание в клинике уделяется высокотехнологичным малоинвазивным операциям: роботическим, лапароскопическим и эндоскопическим. 
В настоящий момент Университетская клиника урологии имеет наибольший опыт роботассистированных операций в России. 

Клиника готова принять > 10 000 пациентов в год.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте проекта «Сноб»
 Интервью в программе «Познер»
 Интервью на сайте Департамента Здравоохранения Москвы
 17 февраля 2021 г. рамках «Времени эксперта» на 499-м заседании Совета Федерации выступил академик РАН Дмитрий Пушкарь с докладом о развитии телемедицинских технологий, внедрении роботизированных операций в медицинскую практику
 8 февраля 2022 г. в День российской науки Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Основной вопрос повестки дня – реализация важнейших инновационных проектов государственного значения
 1 сентября 2022 г. Сергей Собянин вручил Награды города Москвы

Урологи России
Члены-корреспонденты РАН
Действительные члены РАН
Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Преподаватели МГМСУ